Alessandro Cusatelli – compositore italiano di musica contemporanea
 Giuseppe Cusatelli – architetto italiano